Скати — надряд хрящових риб. Довжина до 5 — 9 м, ширина до 6 м, вага до 500 кг. Відомо 230 видів. Скати поширені головним чином у морях, деякі види у прісних водах. У Чорному морі живуть Скат колючкуватий , або морська лисиця, і морський кіт, або хвостокол звичайний . Вони живуть на глибинах до 3000 м. У прісних водоймах мешкають австралійська риба-пилка, річкові хвостоколи тощо. Тіло більшості скатів плоске, широке та дископодібне. Шкіра з шипастими лусками або гола. Під час плавання скати хвилеподібно рухають дуже великими грудними плавцями, а хвостовий плавець розвинений погано. Живляться ракоподібними, молюсками, рибою, деякі — планктоном.

В електричних скатів є спеціальні отвори для полювання та захисту — електричні органи, що становлять собою видозмінені м'язи. При збудженні вони здатні давати розряд напругою від 8 до 300 вольт.

Класифікація

Примітки

Література 
 
 Словник зоологичної номенклатури. Назви хребетних тварин. Mammalia. –Reptilia. –Amphibia. –Pisces. (Проєкт). Уклали М. Шарлемань та К. Татарко (Природничий відділ). Київ: ДВУ, 1927, 124+1 с.

Посилання 
 

Пластинозяброві